Leesdorf bezeichnet:

 Leesdorf (Gemeinde Baden) Stadtteil und Katastralgemeinde von Baden bei Wien, Niederösterreich
 das Schloss Leesdorf in Baden bei Wien
 Leesdorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns